

Cinema 
 Demoni e dei (Gods and Monsters) – film del 1998 diretto da Bill Condon

Musica 
 Gods and Monsters – gruppo musicale rock psichedelico statunitense
 Gods and Monsters – album di Gary Lucas del 1992
 Gods and Monsters – album degli I Am Kloot del 2005
 Gods and Monsters – album dei Juno Reactor del 2008
 Gods and Monsters – brano di Lana Del Rey del 2012